Scottish Open 2012 steht für:

 Scottish Open 2012 (Badminton), Badmintonturnier
 Scottish Open 2012 (Snooker), Snookerturnier